Ein Fundamentalsystem bezeichnet

 in der Astronomie einen genauen Koordinatenrahmen für Sternörter und andere Objekte, siehe Inertialraum
 einen Katalog von Sternen für die Realisierung eines Inertialraumes, siehe Fundamentalsystem (Astronomie)
 in der allgemeinen Geodäsie einen internationalen Koordinatenrahmen für Vermessungsnetze, siehe ITRF
 in der astronomischen Geodäsie für Stationen für die Anbindung an das astronomische Fundamentalsystem, siehe Fundamentalstation
 in der Funktionentheorie ein System von n linear unabhängigen Lösungen einer homogenen linearen Differentialgleichung n-ter Ordnung, siehe Fundamentalsystem (Mathematik)
  in der Topologie ein Grundsystem von Nachbarschaften, das eine uniforme Struktur definiert, siehe Uniformer Raum